Tristram of Lyonesse and Other Poems – tom wierszy angielskiego poety i dramaturga Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w 1882 w Londynie nakładem wydawnictwa Chatto & Windus.

Tom zawiera tytułowy poemat Tristram of Lyonesse, odę Athens, wiersz The Statue of Victor Hugo, cykl sonetów zatytułowany po prostu Sonnets i drugi Sonnets on English Dramatic Poets (1590-1650), jak również kilkanaście drobniejszych wierszy, w tym The Salt of the Earth, Seven Years Old, Eight Years Old, Comparisons, What is Death? i A Child's Pity.

Przypisy

Bibliografia 
 
Tomy poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1882